Финал Клубного чемпионата мира по футболу 2020 года — финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу 2020, который прошёл в Катаре. Этот финал стал семнадцатым финалом Клубного чемпионата мира по футболу: турнира, организуемого под эгидой ФИФА между победителями клубных турниров каждой из шести конфедераций и победителем чемпионата страны-хозяйки.

Финал был разыгран между немецкой «Баварией», в качестве победителя Лиги чемпионов УЕФА 2019/20, и мексиканским «УАНЛ Тигрес», представляющим КОНКАКАФ как обладатель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2020. Матч прошёл в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн сити» 11 февраля 2021 года. Первоначально проведение финала планировалось на декабрь 2020 года, но из-за влияния пандемии COVID-19 на расписание континентальных клубных соревнований, ФИФА решила перенести встречу на февраль 2021 года: об этом было объявлено 17 ноября.

Мюнхенская «Бавария» выиграла матч со счетом 1:0. Этот титул стал вторым для клуба в своём нынешнем формате, и четвертым за всю историю проведения соревнования. Благодаря этой победе мюнхенцы стали второй европейской командой, выигравшей секступл (шесть трофеев за год). Ранее такое удавалось только испанской «Барселоне» в 2009 году. За год немецкий коллектив оформил 2 требла: немецкий  (Бундеслига, Кубок и Суперкубок Германии) и межконтинентальный (Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира).

Путь к финалу

Матч 
На 59-й минуте матча Бенжамен Павар забил единственный гол в матче. Йозуа Киммих выполнял навесную подачу на Роберта Левандовского, и мяч отскочил от него к французскому защитнику, после чего тот пробил в пустые ворота. Ситуация была рассмотрена системой VAR на предмет офсайда, но в конечном итоге судья засчитал гол.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2021 год в футболе
2020
Международные соревнования по футболу в Катаре
События 11 февраля
февраль 2021 года
Спорт в Катаре в 2021 году
Спорт в Германии в 2021 году